Book of Love peut faire référence à :

 Book of Love, un groupe de Synthpop ;
 Book of Love, l'album éponyme de Book of Love ;
 Book of Love, titre original d'Elles craquent toutes sauf une, un film sorti en 1990 de Robert Shaye ;
 Book of Love, un film d'Alan Brown sorti en 2004.